Километро 45 има више значења:

 Километро 45 (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 45 (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику